Барлыбаев:
 Барлыбаев, Халиль Абубакирович
 Барлыбаев, Толежан Турсунович - посол Казахстана в Хорватии с 2017 года